„Брайт Айдиас“ () е българска медийна компания, основана в София през 1990 г., която произвежда филми на VHS, притежаваща изключителните права на Warner Home Video за България. Филмите на Warner Bros. са разпространени на VHS с български дублаж.

Филмови компании в България
Предприятия в София